Deutschland Cup – cykl międzypaństwowych turniejów w hokeju na lodzie rangi reprezentacyjnej rozgrywanych od 1987 roku. Turniej organizuje niemiecka federacja hokejową - Deutschen Eishockey-Bund. Jest rozgrywany jest rokrocznie w listopadzie. Od 2009 roku uczestniczą w nim cztery reprezentacje: stale Niemcy, Szwajcaria, Słowacja oraz zamiennie Stany Zjednoczone i Kanada. Turniej od roku 2009 rozgrywany jest w Monachium w Olympiahalle.

Uczestnicy 
W turnieju uczestniczyło dotychczas 17 drużyn w tym szesnaście drużyn narodowych oraz drużyna gwiazd ligi DEL:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Strona Deutschland Cup Online